Читая — грузинская фамилия. Известные носители:

 Читая, Борис Иосифович (1913—1962) — советский футболист.
 Читая, Владимир Нодариевич (род. 1979) — российский футболист.
 Читая, Георгий Спиридонович (1890—1986) — советский этнограф.